Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — православный храм в городе Бресте. Находится в бывшей деревне Гершоны, по адресу улица Свято-Афанасьевская, 112.

История 

Церковь построена в центре деревни Гершоны Брестского района в 1866-1869 годах из кирпича.

В 1864 г. брестский епископ Игнатий ходатайствовал о постройке каменного храма, обосновывая прошение большим числом прихожан (931 человек), тем, что храм должен располагаться рядом с почтовым Волынским трактом, недалеко от Волынского укреплений Брест-Литовской крепости. Обер-прокурор св. Синод выделил из капитала духовенства Западной области строительную ссуду в размере 6000 рублей на 20 лет. Подрядчиками строительства каменного храма были мещане Черниговской губернии Иван Сергеев и Гордей Назаров. Проект составлен брестским городским архитектором Мстиславом Бартошевским при участии городского архитектора К. Гроссман и гродненского губернского архитектора Михайловского . Храм был освящен 24 июля 1887 года.

С 1 июня 2007 г д.Гершоны входит в состав города Брест.

Архитектура 
Памятник архитектуры русско-византийского стиля. Имеет продольно-осевую объемно-пространственную композицию, которая состоит из колокольни, трапезной, молельного зала, пятиугольной апсиды с боковой ризницей. Последнее вносит в уравновешенную конструкцию храма слегка выраженный элемент асимметрии в постройке храма. Его доминантой является двухъярусная шатровая колокольня ( восьмерик на четверик ), увенчанная луковичным головкой, и такой же купол на восьмиугольном световом барабане над четырехскатной крышей основного объема. Многоплановость общей пространственной композиции здания достигается чередованием высоких объемов колокольни и зала и низких объемов трапезной, апсиды и ризницы. Окантовка объемов аркатурными поясами и угловыми лопатками, килевидные наличники оконных проемов колокольни, профилированные ниши заимствованы из арсенала древнецерковного зодчество.

Литература 

 Праваслаўныя храмы Беларусі: энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін; [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — 653 с. 2000 экз. ISBN 978-985-11-0389-4

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Храмы Брестской епархии
Православные храмы Бреста
Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье

Сноски